Suite Sud-Armoricaine (буквально с французского — «южно-армориканская сюита») — вульгарная бретонская песня, ставшая популярной благодаря известному бретонскому музыканту Алану Стивеллу в 1970-х годах. Она была первой, и, на данный момент, единственной песней на бретонском языке, которая заняла первое место в чарте французского радио Europe 1.

Текст Pardon Speied (Pardon  Spézet ) датируется 50-ми годами XX века и находится в общественном достоянии поскольку автор песни неизвестен.

Записи 
 Alan Stivell: альбомы À l’Olympia (1972), Again (1993, с Шэйн Макгоуэн), Back to Breizh (2000, на французском)
 Польская группа Shannon (2000)
 Франко-словацкая группа Roc’hann (альбом Skladby z nášho, 2008)
 Nolwenn Leroy (альбом Bretonne, 2010)
 Beltaine (альбом Tríú, 2010)
 Les Stentors (альбом Voyage en France, 2012)
 Julien Jaffrès (альбом Rock’n Celtic Guitar, 2012)

Текст 

Бретонский
E pardon Speied e oan bet 
Ur plac’h yaouank am eus kavet

'Barzh ar park vras hon eus kousket 
Ur verol bras am eus paket

D’an ospital on bet kaset 
War an daol vras on bet lakaet

Ha ma lost bras 'zo bet troc’het 
Dre ar prenestr eo bet kaset

Ur meil ki-bleiz 'zo tremenet 
Ha ma lost bras e-neus debret

Ha ma lost bras e-neus debret 
Hag ar c’hi-bleiz a zo marvet

Русский
На крестный ход в Спезе я отправился 
Юную девушку я нашел

На широком поле мы переспали 
Тяжелый сифилис я подхватил

В больницу я был отправлен 
На большой стол меня положили

И мой большой член отрезали 
Через окно его выбросили

Большой волкодав проходил 
И мой большой член он сожрал

Мой большой член он сожрал 
И волкодав подох

Источники

Ссылки 
 Alan Stivell, live: 1973 , 2000 , 2012 
 Литературный перевод на русский 
Народные песни
Бретонские песни